Éra vagy idő mint a földtörténeti időskálán az eonnál rövidebb periódus, annak részegysége;
 Uralkodási éra, a kínai császárság korában élő időmeghatározási fogalom.
 Zenei Éra egy zenekar időskálája, ezeknek esetleges taglalódása